Alpine Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Creek (Raft Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Matanuska-Susitna)
 Alpine Creek (Mills Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Alpine Creek (Turkey Creek), Fluss im Bundesstaat Arizona
 Alpine Creek (Deadman Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Alpine Creek (Alturas Lake Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Blaine County)
 Alpine Creek (Big Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Valley County)
 Alpine Creek (North Fork Sheep Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Lemhi County)
 Alpine Creek (Rattle Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Bonner County)
 Alpine Creek (Sister Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Shoshone County)
 Alpine Creek (Wilson Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Lemhi County)
 Alpine Creek (La Honda Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien (San Mateo County)
 Alpine Creek (Little Kern River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien (Tulare County)
 Alpine Creek (Middle Fork Kings River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien (Fresno County)
 Alpine Creek (San Diego County, Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien (San Diego County) 
 Alpine Creek (East Fork Bitterroot River), Fluss im Bundesstaat Montana (Ravalli County)
 Alpine Creek (Horse Creek), Fluss im Bundesstaat Montana (Madison County)
 Alpine Creek (Musquiz Creek), Fluss im Bundesstaat Texas
 Alpine Creek (Chiwawa River), Fluss im Bundesstaat Washington (Chelan County)
 Alpine Creek (Tye River), Fluss im Bundesstaat Washington (King County)
 Glen Alpine Creek, Fluss im Bundesstaat Kalifornien